

Жепово — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жепово — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства